Жоффруа II Виллардуэн (1195—1246) — князь Ахейи в 1229—1246 годах.

Ранние годы 
Жоффруа II был старшим сыном Жоффруа I и его жены, Елизаветы . Его отец выступил в Четвёртый крестовый поход в 1199 году, впоследствии завоевал значительную часть Пелопоннеса и занял трон Ахейского княжества после смерти его первого князя, Гильома I Шамплита (1205-1209) . В 1217 году Жоффруа женился на Агнессе, дочери избранного латинского императора Пьера II де Куртенэ и его жены Иоланды . Таким образом, Жоффруа рассматривался как возможный претендент на имперский престол. Дети у супругов так и не родились.

Правление 
Политика Жоффруа II и его отца была направлена на поддержку местного православного духовенства, которое он освободил от государственных налогов и военной службы. Это вызвало недовольство у католических священников, желавших собирать с пелопоннесских греков церковную десятину. Православные священники налогов с населения не требовали и существовали на добровольные пожертвования. В течение трех лет Жоффруа не позволял католикам собирать десятину в своих владениях, Население обогатилось, и лояльность к православным позволило князю сосредоточить в руках значительные средства. На вырученные деньги Жоффруа построил в Элиде замок Хломуци, а также реорганизовал армию и флот. Столицей княжества стал город Андравида.

Финансовое положение латинских церковников пришло в расстройство, и они обратились с жалобой в Рим. Разгневанный папа наложил на Жоффруа интердикт. Но пошатнувшиеся дела Латинской империи, нуждавшейся в союзниках, вынудило папу вскоре снять отлучение.

Жоффруа добился мира со своими греческими соседями, что позволило его княжеству процветать . Его ресурсы позволили ему послать финансовую помощь своему сюзерену, императору Иоанну I Константинопольскому (1231-1237). В 1236 году никейский император Иоанн III Дука Ватац в союзе с болгарским царем Иван Асень II осадил Константинополь. Жоффруа II поспешил на выручку, приведя 100 рыцарей, 800 лучников и 6 судов. При помощи венецианцев и ахейского князя осада была снята. В том же году граф Кефалонии Майо I Орсини (1194-1238) стал вассалом Жоффруа . 

Кроме этого, Жоффруа подарил императору Балдуину II 22000 золотых гиперпиронов. В знак признания его заслуг, Балдуин пожаловал ему владения в центральной Греции, на острове Эгина и несколько островов в Эгейском море. В 1237 году князь занимался устройством в столице больницы, которую поручил заботам тевтонских рыцарей.

В 1243 году в ответ на ложный слух о смерти его шурина Балдуина II Константинопольского (1228-1261) Жоффруа II вернулся в столицу империи для того, чтобы обеспечить регентство во время малолетства племянника его жены, Филиппа.

Жоффруа II умер в 1246 году и был похоронен в своей столице, Андравиде, в церкви монастыря Святого Иакова .

Литература 
 Карпов С. П. Латинская Романия. — СПб.: Алетейя, 2000. — 256 с. — ISBN 5-89329-247-2
 Успенский Ф. И. Отдел VIII. Ласкари и Палеологи // История Византийской империи. В 5 т. — М.: АСТ, Астрель, 2005. — Т. 5. — 558 с. — ISBN 5-271-03856-4
 Грегоровиус Ф. История города Афин в средние века (От эпохи Юстиниана до турецкого завоевания). — М.: Альфа-книга, 2009. — 767 с. — ISBN 978-5-9922-0307-3
 Riley-Smith J. The Oxford History of the Crusades. — Oxford University Press, 2002. — 457 p. — ISBN 978-0-87661-406-8
 Fine, John V. A. (1994). The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. The University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4.
 Longnon, Jean (1969). The Frankish States in Greece, 1204-1311. In: Setton, Kenneth M.; Wolff, Robert Lee; Hazard, Harry W. (1969); A History of the Crusades, Volume II: The Later Crusades, 1189-1311; The University of Wisconsin Press. ISBN 0-299-04844-6.

Примечания 

Князья Ахейские
Крестоносцы
Виллардуэны
Осиос-Лукас